Glacis steht für:
 Glacis (Festungsbau), von der Feldseite her ansteigende Erdanschüttung vor dem Graben im Festungsbau
 Glacis (Geomorphologie), flach geneigte Ebene, die vielen Gebirgsrändern vorgelagert ist
 Glacis (Seychellen), Verwaltungsbezirk der Seychellen
 einen großen Platz im Luxemburger Stadtteil Limpertsberg
 in der Geopolitik wurden auch die der Sowjetunion vorgelagerten osteuropäischen Staaten als Glacis der UdSSR bezeichnet, siehe auch Ostblock#Die Bildung des Ostblocks 1945–1968